Der Name Perivoli (griechisch Περιβόλι) bezeichnet mehrere Orte in Griechenland

 Perivoli (Grevena), Gemeindebezirk und Dorf der Gemeinde Grevena, Region Westmakedonien
 Perivoli (Argithea), Dorf der Gemeinde Argithea, Region Thessalien
 Perivoli (Dorida), Dorf der Gemeinde Dorida, Region Mittelgriechenland
 Perivoli (Makrakomi), Dorf der Gemeinde Makrakomi, Region Mittelgriechenland
 Perivoli (Notia Kerkyra), Stadtbezirk und Ort der Gemeinde Kerkyra, Region Ionische Inseln